Laila Schou-Nilsen (1919-1998), une skieuse alpine et patineuse de vitesse norvégienne ;
 Mogens Schou (1918-2005), un psychiatre danois.

Voir aussi 
 Hansen, Schou & Weller, un studio photographique de Copenhague